El término vaporizador puede referirse a:
d
 el humidificador, un dispositivo que sirve para aumentar la humedad del aire;
 el pulverizador, un dispositivo que perimte expulsar líquido en forma de gotas muy finas, generalmente utilizado en perfumería; o
 el vaporizador (extractor), un dispositivo de extracción de sustancias de frutas en forma de vapor, y se usa mucho para campeonatos de trucos
 el cigarrillo electrónico, un dispositivo electrónico inhalador diseñado en su origen para simular y sustituir el consumo de tabaco. Creado para sustituir al tabaco convencional como método más saludable.